Fitzgerald (cognome di origine irlandese, che significa "figlio di Gerald") è un cognome piuttosto diffuso in territorio anglosassone, ed è portato da diversi personaggi famosi.

Persone 

 Edward FitzGerald (1809-1883) – scrittore inglese
 Gerald FitzGerald, XV conte di Desmond (c. 1533-1583) – nobile irlandese
 Gerald FitzGerald, VIII conte di Kildare (morto nel 1513) – nobile irlandese
 Gerald FitzGerald, IX conte di Kildare (c. 1487-1534) – nobile irlandese
 Gerald FitzGerald, XI conte di Kildare (1525-1585) – nobile irlandese
 Gerald FitzGerald, V duca di Leinster (1851-1893) – nobile irlandese
 Garret FitzGerald (1926-2011) – uomo politico irlandese
 George Francis FitzGerald (1851-1901) – fisico irlandese
 Rose Fitzgerald (1890-1995) – madre del 35º presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy
 Zelda Sayre Fitzgerald (1900-1948) – scrittrice statunitense

Altro 
 FitzGerald o Fitzgerald – dinastia nobiliare hiberno-normanna
 Fitzgerald – cratere lunare dedicato al fisico irlandese George Francis FitzGerald
 3665 Fitzgerald – asteroide del sistema solare
 Il delitto Fitzgerald – film del 2003 diretto da Matthew Ryan Hoge
 Fitzgerald – città statunitense della Georgia
 Fitzgerald Stadium – stadio situato a Killarney (Irlanda)